Дивізіон 2: 1981 — сезон у Дивізіоні 2, що був на той час другою за рівнем клубною лігою у шведському футболі після Аллсвенскан. 

У чемпіонаті взяли участь 28 клубів, розділені на дві групи. Сезон проходив у два кола, розпочався у квітні й завершився в листопаді 1981 року.

Переможцями змагань у групах стали клуби ІФК Ескільстуна і «Геккен» (Гетеборг). 

За результатами плей-оф жоден з клубів не підвищився в класі й не увійшов до Аллсвенскан.

Турнірні таблиці

Північна група

Південна група

Плей-оф на підвищення
  «Геккен» - «Ельфсборг» 0–1, 1-1
 Кальмар ФФ - ІФК Ескільстуна 2–0, 2-2

Плей-оф на вибування

Перший раунд
 ІФК Естерсунд - ІФК Мальме 2-2, 1-1    
 «Норрбю» - Миреше ІФ 1–1, 0-0   
 «Оддевольд» - Єрла ІФ 2–0, 1-1    
 «Єнчепінг Седра» - Гаммельстадс ІФ 2–2, 3-1    
 Лундс БК - Дегерфорс ІФ 3–0, 0-1    
 ІФК Вестерос - Кальмар АІК 2–0, 1-0   
 Варбергс БоІС - «Форвард» 0–1, 1-1    
 Гудіксвалль АБК - «Броммапойкарна» 1–1, 3-2

Другий раунд
 Миреше ІФ - «Форвард» 0-0, 4-2
 ІФК Вестерос - Гудіксвалль АБК 3-2, 1-1
 «Оддевольд» - Лундс БК 1-0, 0-0
 ІФК Мальме - «Єнчепінг Седра» 1-0, 0-0

Посилання 
 Офіційний сайт 

Чемпіонат Швеції з футболу
Швеція
1981 у шведському спорті